Příjmení Bálek nosí více významných osobností:

 Barbora Bálková (* 1978) – česká výtvarná umělkyně a fotografka
 František Bálek (* 1954) – český sochař
 Miroslav Bálek (1946–2003) – český archeolog
 Václav Bálek (* 196?) – český diplomat
 Vladimír Bálek (* 1981) – český fotbalista

Externí odkazy